Kaisariani kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Kaisariani, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Kaisarianí, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,